Dundee heißen die Orte

 Dundee in Schottland
 Dundee (Florida)
 Dundee (Illinois)
 Dundee (Iowa)
 Dundee (Michigan)
 Dundee (Minnesota)
 Dundee (Mississippi)
 Dundee (Nebraska)
 Dundee (New York)
 Dundee (Ohio)
 Dundee (Oregon)
 Dundee (Wisconsin)
 Dundee (Québec)
 New Dundee (Ontario)
 Dundee (Südafrika)
 East Dundee (Illinois)
 West Dundee (Illinois)

sowie die
 Dundee-Insel, subantarktische Insel

Personen:
 Angelo Dundee (1921–2012), US-amerikanischer Boxtrainer
 Bonnie Dundee (John Graham of Claverhouse; 1648–1689), schottischer Adliger
 Joe Dundee (1903–1982), US-amerikanischer Boxer
 Johnny Dundee (1893–1965), US-amerikanischer Boxer
 Sean Dundee (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Thomas of Dundee († vor 1325), schottischer Geistlicher
 Vince Dundee (1907–1949), US-amerikanischer Boxer italienischer Herkunft

sowie die fiktive Figur Crocodile Dundee, Titelheld einer Reihe von drei Spielfilmen aus den Jahren 1986 bis 2001:
 Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen (1986)
 Crocodile Dundee II (1988)
 Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)

sowie als Übername
 Bonnie Dundee, schottischer Rebell des 17. Jahrhunderts

im NRHP gelistete Objekte:
 Dundee ACL Railroad Depot, Old, in Dundee, Florida, ID-Nr. 01000739
 Dundee Canal Industrial Historic District, in Passaic, New Jersey, ID-Nr. 98001640
 Dundee Historic District, in Dundee, Michigan, ID-Nr. 90001239
 Dundee Lodge, in Gaston, Oregon, ID-Nr. 85001186
 Dundee Masonic Lodge No. 733, in Dundee, Kentucky, ID-Nr. 08000213
 Dundee Methodist Church, in Dundee, New York, ID-Nr. 04001445
 Dundee Site, in Dundee, Mississippi, ID-Nr. 86003655
 Dundee Township Historic District, in Dundee and, Illinois, ID-Nr. 75000666
 Dundee Village Historic District, in Dundee, New York, ID-Nr. 07000329
 Dundee Woman's Club Hall, in Dundee, Oregon, ID-Nr. 86001241
 Dundee-Happy Hollow Historic District, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 05000726

Siehe auch:
 Dundee Township
 Dundee East
 Dundee West
 Dundy
 DUNDi